Het ATP-toernooi van Newport 2012 (met de officiële naam Campbell's Hall of Fame Championships 2012) werd van 9 tot en met 15 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de grasbanen van de International Tennis Hall of Fame in de Amerikaanse plaats Newport.

De titelverdediger in het enkelspel is de als eerste geplaatste John Isner; titelverdedigers in het dubbelspel zijn Matthew Ebden & Ryan Harrison.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Newport
ATP-toernooi van Newport